HIC (psychiatrie), een psychiatrische afdeling
 HIC (hockeyclub), een hockeyclub uit Amstelveen
 Hydrofobe Interactie Chromatografie, een vorm van vloeistofchromatografie